Aston Villa FC – de mannenvoetbalploeg uit Birmingham
 Aston Villa LFC – de vrouwenvoetbalploeg uit Birmingham